Eger može značiti:

 Eger (grad u Mađarskoj),
 Eger (rijeka u Mađarskoj),
 Njemački naziv za češki grad Cheb,
 Ohře ili Eger (češki: Oharka ili Ohara), rijeka u Njemačkoj
 Eger (prezime), prezime u Njemačkoj i Hrvatskoj
 3103 Eger, asteroid, otkriven 1982., nazvan po gradu u Mađarskoj